Almussafes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Almussafes (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Almussafes (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar